Єгоренко Володимир Володимирович (1966—2017) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Мелетій Єгоренко (* 1962) — митрополит РПЦ в Україні.
 Єгоренко Тамара Василівна (1949—2016 ?) — народний депутат України 5-го і 6-го скликання.